Järvikäinen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järvikäinen (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (4,52 ha)
Järvikäinen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Itä-Järvikäinen, sjö i Gällivare kommun, 
Järvikäinen (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (2,81 ha)
Järvikäinen (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751592-175923), sjö i Kiruna kommun,  (6,87 ha)
Järvikäinen (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753160-177448), sjö i Kiruna kommun,  (7,7 ha)
Länsi-Järvikäinen, sjö i Gällivare kommun,

Se även
Järvikäiset

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn